Sud-Est steht für:
 Département Sud-Est, Department in Haiti
 Sud-Est (Rumänien), Planungsregion in Rumänien
 Île Sud-Est, Hauptinsel der Egmont Islands
 ein französischer Flugzeughersteller, siehe Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Sud-Est

Siehe auch:
 Südost (Begriffsklärung)